Игорь Никольский:
 Никольский, Игорь Владимирович (1907—1986) — советский учёный-географ, профессор.
 Никольский, Игорь Леонидович (1914—2000) — советский геолог-геофизик, исследователь рудоносности Донбасса.